Fusco ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Fusco (1948–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Angelo Fusco (* 1956), nordirisches IRA-Mitglied
 Raffaele Di Fusco (* 1961), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Cecilia Fusco (1933–2020), italienische Opernsängerin
 Giovanni Fusco (1906–1968), italienischer Filmkomponist, Pianist und Dirigent
 Luca Fusco (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Maria Pia Fusco (1939–2016), italienische Drehbuchautorin
 Mark Fusco (* 1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Michele Fusco (* 1963), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Sulmona-Valva
 Nicola Fusco (* 1956), italienischer Mathematiker
 Paul Fusco (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Scott Fusco (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Simona Fusco (* 1977), Fotomodell und Schauspielerin
 Vincenzo Fusco (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Fusco (1939–1999), Bibelwissenschaftler und italienischer Bischof.